Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 211001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 11 grudnia 2001 do 16 stycznia 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

211001-211100

211101-211200

211201-211300

211301-211400

211401-211500

211501-211600

211601-211700

211701-211800

211801-211900

211901-212000

Przypisy 

Lista planetoid 211001-212000